В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Еліз Берджін і Гелен Келесі виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Ронні Рейс 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Мередіт Макґрат /  Лорі Макніл (півфінал)
 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (чвертьфінал)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Гелен Келесі (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona